SFI kan betyda:
 Svenska Filminstitutet
 Svenska Finlands Idrottsförbund
 Svenska för invandrare i Finland
 Svenskundervisning för invandrare i Sverige
 SFI-provet
 Stiftelsen för insamlingskontroll